Cassiope steht für:
 den lateinischen Namen der Gattung Schuppenheiden
 Titularerzbistum Cassiope, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 CASSIOPE, einen kanadischen Forschungs- und Kommunikationssatelliten

Siehe auch:
 Kassiope